Sam Long (* 23. Dezember 1995 in Boulder) ist ein US-amerikanischer Triathlet, der vor allem auf der Mittel- und Langdistanz aktiv ist. Er ist Vize-Weltmeister Ironman 70.3 (2021).

Werdegang 
Sam Long startete als 18-Jähriger im Triathlon bei seinem ersten Ironman.
Im Oktober 2018 wurde er Zweiter beim Ironman Louisville.

Mit dem Ironman 70.3 Chattanooga gewann er im Mai 2019 das erste Ironman-70.3-Rennen. Beim Ironman Chattanooga gelang ihm ebenfalls im Jahr 2019 sein erster Langdistanz-Ironman-Sieg.

Den Ironman Coeur d’Alene konnte er im Juni 2021 für sich entscheiden und mit 8:07:40 h eine persönliche Bestzeit und einen neuen Streckenrekord einstellen.
Im August 2021 gewann der 25-Jährige mit dem Ironman 70.3 Boulder auf der Mitteldistanz sein viertes Ironman-70.3-Rennen.

Ironman 70.3 Vize-Weltmeister 2021 
Sam Long startete im August 2021 für das im Collins Cup der Professional Triathletes Organisation zusammengestellte Team USA – zusammen mit Jackie Hering, Jocelyn McCauley, Taylor Knibb Skye Moench, Chelsea Sodaro, Katie Zaferes, Rodolphe Von Berg, Matt Hanson, Ben Kanute, Justin Metzler und Andrew Starykowicz.
Im September wurde er Zweiter hinter dem Norweger Gustav Iden bei den Ironman 70.3 World Championships in St. George und damit Vize-Weltmeister auf der Mitteldistanz.

Challenge World Bonus 2022 
Mit zwei Siegen beim Clash Miami und der Challenge Puerto Varas, sowie weiteren guten Platzierungen bei der Challenge Walchsee-Kaiserwinkl (2.) und der Challenge Roth (6.) gewann er 2022 das Ranking für den Challenge World Bonus.

Darüber hinaus gelangen ihm weitere Mitteldistanz Siege beim Ironman 70.3 Gdynia und Ironman 70.3 Indian Wells.
Bei der erneut in St. George ausgetragenen Ironman 70.3 World Championships bekam er beim Radfahren eine Zeitstrafe und konnte als 19. sein gutes Vorjahresergebnis nicht wiederholen.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Offizielle Homepage von Sam Long
 Profil von Sam Long bei der PTO

Einzelnachweise 

Triathlet (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1995
Mann